El término Oberdorf puede referirse a:

Oberdorf, comnua francesa del departamento de Alto Rin.
Oberdorf, comuna suiza del cantón de Basilea-Campiña.
Oberdorf, comuna suiza del cantón de Nidwalden.
Oberdorf, comuna suiza del cantón de Soleura.

Nombres compuestos y derivados 
Oberdorff, comuna francesa del departamento de Mosela.
Oberdorf am Hochegg, comuna austríaca.
Oberdorf im Burgenland, comuna austríaca.
Oberdorf-Spachbach, comuna francesa del departamento del Bajo Rin.
Marktoberdorf, comuna alemana del estado de Baviera.